Моріак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Моріак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь

 Франсуа Моріак — французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури.